Douglas Chapman est un nom pouvant désigner:

 (1889-1975), joueur australien de football australien
 (né en 1930), joueur canadien de hockey sur glace
Douglas Chapman (né en 1955), homme politique écossais
 (né en 1977), joueur américain de football américain
, cascadeur et acteur canadien

Voir aussi

Chapman, Douglas